Onderdistrict in Indonesië
 Pangkalan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Karawang in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Pangkalan (Kejuruan Muda), een plaats in het regentschap Aceh Tamiang in de provincie Atjeh
 Pangkalan (Uram Jaya), een plaats in het regentschap Lebong in de provincie Bengkulu
 Pangkalan (Pituruh), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Pangkalan (Aek Natas), een plaats in het regentschap Labuhan Batu Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Pangkalan (Lingga Bayu), een plaats in het regentschap Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra
 Pangkalan (Bojong), een plaats in het regentschap Purwakarta in de provincie West-Java
 Pangkalan (Ciawigebang), een plaats in het regentschap Kuningan in de provincie West-Java
 Pangkalan (Langkaplancar), een plaats in het regentschap Pangandaran in de provincie West-Java
 Pangkalan (Pangkalan Koto Baru), een plaats in het regentschap Lima Puluh Kota in de provincie West-Sumatra
 Pangkalan (Rawas Ulu), een plaats in het regentschap Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra